

Cinema 
 César, film di Marcel Pagnol del 1936.

Geografia
Dipartimento di Cesar, dipartimento della Colombia.
Cesar, fiume della Colombia.

Onomastica
César – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Cesare

Sport
 César Aparecido Rodrigues (1974),  dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano.
 César Augusto Soares dos Reis Ribela (1995), calciatore brasiliano.
 César Rodríguez Álvarez (1920-1995), ex calciatore e allenatore spagnolo.
 César Vinicio Cervo de Luca (1979), allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano.

Artisti
 César Baldaccini, detto César, scultore francese.

Altro
 Premio César, riconoscimento assegnato dall'Académie des arts et techniques du cinéma.